Taron – regione dell'Armenia Maggiore
 Taron – località del comune francese di Taron-Sadirac-Viellenave
 Taron – gruppo etnico in Myanmar
 Taron – genere di gasteropodi della famiglia Fasciolariidae
Monte Taron – montagna della Nuova Irlanda (Papua Nuova Guinea)

Pagine correlate 
 Taran
 Tarana